Catenacci ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Catenacci (* 1993), italo-kanadischer Eishockeyspieler
  Hercule Catenacci (1816–1884), italienischer Maler und Zeichner

 Luciano Catenacci (1933–1990), italienischer Schauspieler
 Maurizio Catenacci (* 1964), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Catenacci (* 1991), italo-kanadischer Eishockeyspieler